Con il nome di Ninja sono state, durante gli anni, etichettate molte motociclette della casa motociclistica giapponese Kawasaki, anche di tipo diverso tra loro.

La serie è iniziata con la GPZ900R nel 1984 per il mercato nordamericano.

Modelli

Stradali
Kawasaki Ninja 125
Kawasaki Ninja 150
Kawasaki Ninja 250R
Kawasaki Ninja 300
Kawasaki Ninja 400
Kawasaki Ninja 500R
Kawasaki Ninja 650R
Kawasaki Ninja H2 SX

Da competizione
Kawasaki Ninja ZX-RR
Kawasaki Ninja H2R

Serie ZX sportive
Kawasaki Ninja ZX-2R
Kawasaki Ninja ZX-25R
Kawasaki Ninja ZX-4R
Kawasaki Ninja ZX-6R
Kawasaki Ninja ZX-7R
Kawasaki Ninja ZX-9R
Kawasaki Ninja ZX-10R
Kawasaki Ninja ZX-11R
Kawasaki Ninja ZX-12R
Kawasaki Ninja ZX-14
Kawasaki Ninja H2